Franciszek Wójcicki (ur. 27 stycznia 1900 w Piotrkowicach, zm. 2 stycznia 1983 w Sopocie) – polski prawnik i działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–1952).

Życiorys 
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zaangażował się w działalność Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej (był prezesem zarządu jej okręgu warszawskiego, a od 1925 do 1926 wiceprezesem zarządu głównego). W 1928 przystąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” (w którym również był m.in. wiceprezesem). Współpracował także z redakcjami ludowych pism. W 1929 został zatrudniony w sądownictwie (w Białymstoku, Warszawie i Krakowie), gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej. W 1940 udał się na emigrację do Wielkiej Brytanii, sprawował funkcję dyrektora biura w Radzie Narodowej RP i należał do emigracyjnego Stronnictwa Ludowego. Stał na czele Stowarzyszenia Prawników Polskich na Emigracji. Po powrocie do kraju w 1945 znalazł się w Polskim Stronnictwie Ludowym Stanisława Mikołajczyka (od 1946 do 1947 zasiadał w głównym sądzie partyjnym ugrupowania). W 1947 wybrany na posła na Sejm Ustawodawczy w okręgu Włocławek, był sekretarzem Klubu Poselskiego ludowców. Próbował nielegalnie wyjechać za granicę w związku z obawą przed aresztowaniem, jednak zatrzymał go Urząd Bezpieczeństwa. Od stycznia 1949 do marca 1955 był więziony we Wronkach i Rawiczu. Wymieniony w książce drugiego obiegu pt. Zapluty karzeł reakcji. Nie powrócił do działalności politycznej.

Jego żonie Janinie (z domu Kozłowskiej, bibliotekarce) wraz z synami (Wojciechem i Stanisławem) udało się wyemigrować w 1948. Stanisław, znany jako Stanley Wojcicki, został profesorem fizyki. Jego żoną, a synową Franciszka Wójcickiego, jest dziennikarka Esther Wojcicki. Ich córkami, a wnuczkami Franciszka Wójcickiego, są m.in. Susan (była prezes YouTube) i Anne (biolog). Franciszek Wójcicki pochowany został w Piotrkowicach (gdzie się urodził) na cmentarzu parafialnym, we wspólnym grobie z bratem Wincentym.

Przypisy

Bibliografia 
 (red. Romuald Turkowski), Opozycja parlamentarna w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym 1945–1947, Warszawa 1997
 Profil na stronie Biblioteki Sejmowej

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici
Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945–1949)
Politycy Stronnictwa Ludowego
Sędziowie II Rzeczypospolitej
Posłowie na Sejm Ustawodawczy (1947–1952)
Urodzeni w 1900
Więźniowie polityczni w Polsce Ludowej 1944–1956
Zmarli w 1983